Станислав Кезгайло:
 Кезгайло, Станислав Николаевич (около 1520—1554) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Кезгайло, Станислав Станиславович (около 1500—1532) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Кезгайло, Станислав Янович (около 1451—1527) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, гетман великий литовский.